Морнарички истражитељи: Хаваји () је америчка полицијско-процедурална телевизијска серија која је премијерно почела са приказивањем на ЦБС-у 20. септембра 2021. године.

Серија Морнарички истражитељи: Хаваји за сада броји 1 сезону и 22 епизоде.

Преглед

Епизоде

1. сезона (2021−22)

2. сезона (2022−23)

Извори 

Морнарички истражитељи: Хаваји МЗИС